, homme politique allemand (SPD) ;
 Gerda Steinhoff, gardienne SS de camp de concentration nazi ;
 Hans Steinhoff, réalisateur, scénariste et producteur allemand ;
 Johannes Steinhoff, as du combat Luftwaffe allemande ;
 Karl Steinhoff, Premier ministre de l'État (Land) de Brandebourg, qui faisait alors partie de l'Allemagne orientale ;
 , actrice norvégienne.

Autres 
 Steinhoff International
 Steinhof
 Église Saint-Léopold am Steinhof
 Markus Steinhofer

Entreprise 
 Steinhoff International Holdings

Patronyme allemand